Franziska Riotte (1845-1922), peintre allemande et écrivaine
 Philipp Jakob Riotte (1776-1856), compositeur allemand
 Raymond Riotte (né en 1940), coureur cycliste français